Камбасерес ():

 Жан-Жак Режи де Камбасерес (1753—1824) — французский герцог, юрист и государственный деятель;
 Камбасерес, Жан-Пьер Юг де (Jean-Pierre Hugues Cambacérès; 1778—1826) — французский генерал, брат Жан-Жака Режи.
 Этьен-Юбер де Камбасерес (1756—1818) — французский кардинал, архиепископ Руана, брат Жан-Жака Режи и Жан-Пьера Юга;